Тáта Вардáновна Хачатря́н (род. 2 августа 1994, Санкт-Петербург) — российская актриса. Приглашённая актриса-солистка Санкт-Петербургского Государственного Театра Музыкальной комедии (2009—2016), приглашённая актриса Санкт-Петербургского Государственного Мариинского театра (2010—2013).

Биография 
Родилась 2 августа 1994 года в Санкт-Петербурге. В 1998 году, в возрасте четырёх лет, поступила в музыкальную школу им. Ляховицкой на класс фортепиано, которую через 9 лет окончила с отличием. В 2007 году начала обучение в Детской театральной студии при Санкт-Петербургской консерватории им. Римского Корсакова. Здесь Тате неоднократно доставались главные роли в спектаклях, также девочка обучалась актёрскому мастерству, сценической речи, вокалу, танцам. С 2010 года детская театральная студия основалась при Санкт-Петербургском театре Музыкальной комедии. Ученики принимали участие в спектаклях и концертах театра.

В 2011 году при театре объявили кастинг в мюзикл «Оливер Твист». На нём Тата получила свою первую роль в государственном театре. Девушка сыграла Шарлотту, а позже — и Бэт. Постановкой занимался венгерский режиссёр Аттила Ретли. Тата покинула детскую театральную студию, но осталась приглашённой актрисой театра.

В 2011 году окончила школу и поступила в театральный институт в Петербурге. В 2012 году Тата получила приглашение от Виктора Ивановича Мережко сняться в телесериале «Хуторянин». Актрисе досталась одна из главных ролей, которую режиссёр придумал специально для неё. Из-за длительных съёмок в Ростове девушке пришлось уйти из театрального института.

Зимой 2013 года в Театре музыкальной комедии (г. Санкт-Петербург) прошел кастинг на мюзикл «Аладдин», в котором Тата прошла сразу на две роли — принцессы Жасмин и журналистки. Летом 2013 года поехала поступать в Москву и поступила в ГИТИС (мастерская А. И. Шейнина) на факультет актрисы драматического театра и кино. В 2014 году являлась ведущей кабельного телеканала АРМ.ТВ. Параллельно с учёбой продолжала приезжать в Петербург играть спектакли в Театр музыкальной комедии. В 2016 году мюзикл «Аладдин» закрыли из-за окончания срока действия контракта театра с компанией Disney. И Тата ушла из театра. В 2017 году успешно закончила ГИТИС.

В 2019 году Тата Хачатрян, как актриса и продюсер, совместно с театральным режиссёром Каро Баляном, создала моноспектакль «Шаганэ. Тайна поэта». Документальная пьеса посвящена Шаганэ Тальян и её отношениям с поэтом Сергеем Есениным. В создании проекта участвовали родственники самой Шаганэ Тальян и есениновед Наталья Шубникова-Гусева. В октябре 2019 года премьера спектакля прошла в Ереване на Малой сцене Государственного театра музыкальной комедии Акопа Парояна. А в феврале 2020 года моноспектакль был представлен на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.

В настоящее время продолжает гастроли своего моноспектакля, а также снимается в кино.

Фильмография 
 2011 — «Предатель»
 2013 — «Хуторянин»
 2016 — «Доктор Рихтер»
 2017 — «Ланцет»
 2018 — «Свадьбы и разводы»
 2018 — «Мажор-3»
 2018 — «Последнее испытание»
 2019 — «Контракт»
 2019 — «Рая знает все»
 2019 — «Тень за спиной»
 2021 — «Жених для бабушки» — Лена
 2022 — «Шеф-6» — Арина

Театральные работы 
Моноспектакль — «Шаганэ. Тайна поэта» (с 2019 года по настоящее время — Новая сцена Александринского театра / Театр им. Ленсовета)

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии 
 2010—2013 г. — мюзикл «Оливер» (режиссёр Аттилла Ретли) — роль Шарлотта и Бэт
 2013—2016 г. — мюзикл «Аладдин» (режиссёр Войцех Кемпчински) — Жасмин, главная роль

Мариинский театр 
 2010—2013 г. — опера «Замок Герцога Синяя Борода» (реж. Дэниэл Креймер) — старшая дочь. Постановка номинировалась на премию «Золотая маска» 2011.

Детская студия при Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии 
 2006 г. — мюзикл «Анастасия» — главная роль
 2007 г. — «Голубой щенок» — Пиратка, главная роль
 2008 г. — мюзикл «CATS» — Бомбалурина, главная роль
 2009—2012 г. — оперетта «Графиня Марица», детский хор
 2008 г. — «Обыкновенное чудо» — Принцесса, главная роль
 2010 г. — «Фестиваль птиц» — Сорока, главная роль

Учебные работы в ГИТИС 
 В.Розов «Гнездо глухаря» — Ариадна Коромыслова, главная роль
 Н. В. Гоголь «Женитьба» — Арина Пантелеймоновна, главная роль
 М. Горький «Последние» — Вера, главная роль
 А. Н. Островский «Женитьба Бальзаминова» — Раиса, главная роль
 Л. Г. Зорин «Варшавская мелодия» — Геля, главная роль

Примечания

Ссылки 
 
 Шаганэ. Тайна поэта (Моноспектакль Таты Хачатрян)
 Прилетит вдруг волшебник: диснеевский «Аладдин» в Петербурге
 Петербургская актриса Тата Хачатрян рассказала о подготовке к спектаклю «Шаганэ. Тайна поэта» 
 Эфир на радио
 Моноспектакль о музе русского поэта Сергея Есенина — ПАИ-live с Татой Хачатрян
 

Актрисы России
Выпускники ГИТИСа